Nehalem peut faire référence à :
 Nehalem, une microarchitecture x86 d'Intel ;
 Nehalem, une famille de microprocesseurs  d'Intel ;
 Nehalems, autre nom des Tillamooks, peuple amérindien de l'Oregon ;
 Nehalem, ville de l'Oregon ;
 la baie de Nehalem ;
 le .